Naked (álbum)
Naked (canção de Dev)
Naked (canção de James Arthur)
Naked (1993)
Naked (2017)
Naked (motocicleta)

Veja também
Nude

Desambiguação